Galison peut faire référence à : 
 Peter Galison (né en 1955), physicien et philosophe des sciences américain.
 William Galison (né en 1958), harmoniciste américain.

Voir aussi 
 Robert Galisson.
 Lac Gallison.